Крутовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Крутое.

Главой поселения и Главой администрации является Зенкова Вера Алексеевна.

Географические данные 
 Расположение: юго-западная часть Велижского района
 Граничит:
 на северо-востоке и востоке — с Велижским городским поселением,
 на востоке — с Печёнковским сельским поселением Велижского района  Смоленской области,
 на юго-востоке — с Демидовским районом Смоленской области,
 на юге — с Руднянским районом Смоленской области,
 на севере — с Псковской областью России,
 на западе — с Витебской областью Белоруссии.

 Крупная река: Борожанка.
 По территории поселения проходит автодорога  Смоленск — Невель.

История 
Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Крутовское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Беляевского и Будницкого.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 55 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, строительные организации, магазины.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Велижского района
Сельские поселения Смоленской области